Richard Lelièvre ( à Montréal au Canada - ) animateur de radio québécois.

Biographie 

Richard Lelièvre a commencé sa carrière d'animateur de radio à CFML radio Cornwall en 1975. Comme c'est souvent le cas dans les stations de radio de province, Richard a touché à un peu de tout, c'est-à-dire, lecture de nouvelles, sport, reportage et surtout animation. 

Il fut approché en 1976 par CKLM, la radio des chums. Lors de son arrivée, la station affichait de bien maigre cotes d'écoute, soit  auditeurs. Avec Richard Lelièvre, Alain Montpetit, Christian Tétreault, André (superson) Liboiron et Guy Mongrain, la station allait grimper dans les cotes d'écoutes pour atteindre  auditeurs au début de 1976 (un sommet). Richard a animé l'émission de soirée, mais surtout l'émission de retour à la maison. 

Présentant que l'avenir était à la radio FM, Richard fait application à CKOI-FM et est tout de suite embauché. 

Puis un vent de nouveauté arrive avec le changement graduel des animateurs, avec l'arrivée des Michel W Duguay et compagnie. C'est le début du top 40 qui rejoint beaucoup plus de gens, des promotions attirantes, des animateurs qui parlent aux gens au téléphone. Richard Lelièvre, qui est en onde en après-midi (de midi à 16 heures), est le premier animateur au FM à rejoindre les  auditeurs aux 15 minutes dans les sondages au Canada. Richard animera également pendant plus de 10 ans l'émission du soir.

Richard Lelièvre restera à CKOI jusqu'au début 1999. Lors de cette prolifique période, la station brisera tous les records de cotes d'écoute. Plus d'une quinzaine de sondages consécutifs de plus d'un million d'auditeurs. Lors de cette même période, Richard Lelièvre est la voix commerciale par excellence de CKOI. Il est sollicité par tous les gros commanditaires (Centre du manteau, Aventure Électronique, Germain Larivière, etc). Richard Lelièvre enregistre également plusieurs publicités pour la télévision à la même époque. 

Puis, c'est un bref passage à CKVL, avant la fermeture de cette station. En onde le soir sans aucun support publicitaire, Richard Lelièvre grimpera les cotes d'écoutes pour devenir numéro un, AM et FM, avec une émission d'actualités et de ligne ouverte.  

CKVL devient Info 690 et Richard Lelièvre devient chroniqueur à la circulation. De 2006 à la fin de 2008, il fera la circulation à bord d'un hélicoptère Robinson R44, pour le groupe Corus, soit pour les stations CKAC, CKOI-FM, le 98.5 FM et enfin Info 690. Non seulement fera-t-il la circulation, mais également couvrira des évènements importants (fusillade au collège Dawson, écroulement du viaduc de la Concorde, etc.)

Richard décide de se retirer en avril 2009 après une carrière de plus de 35 ans à la radio. Il fit un bref retour à la radio de CJMS au mois de .

Animateur québécois de radio
Naissance en juillet 1954